Лондонский марафон является одним из самых престижных марафонов мира, который входит в серию World Marathon Majors. Ежегодно проводится с 1981 года. В марафонском забеге принимают участие сильнейшие спортсмены мира.

Списки победителей

Мужчины

Женщины

См. также 
 
 Список победителей Бостонского марафона
 
 
 Список победителей Чикагского марафона

Ссылки 
 Победители марафона  

Победители марафонов
Списки спортсменов